

Geografia 
 Śnieżka – najwyższy szczyt Karkonoszy
 Ziemia-śnieżka – okres kiedy wszystkie oceany i lądy Ziemi zostały pokryte lodowcem

Zoologia 
 śnieżka – kilka gatunków ptaków z rodziny wróbli, w Polsce występowała śnieżka zwyczajna (Montifringilla nivalis)

Filmy 
 Śnieżka (hiszp. Blancanieves) – hiszpański film fantasy z 2012 roku w reżyserii Pablo Bergera
 Śnieżka / Śnieżynka (ros. Снегу́рочка, Snieguroczka) – radziecki film animowany z 1952 roku w reżyserii Iwana Iwanow-Wano

Przedsiębiorstwa 
 Śnieżka-Invest – producent wyrobów cukierniczych ze Świebodzic
 „Śnieżka” – fabryka farb i lakierów z Lubziny

Inne 
 śnieżka – kulka ulepiona ze śniegu
 Śnieżka – imię żeńskie; zobacz też: Królewna Śnieżka (ujednoznacznienie)
 „Śnieżka” – polski radioodbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe „Diora”

Zobacz też 
 
 
 Śnieżki